Gansäuer ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Gansäuer (* 1944), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Karl-Friedrich Gansäuer (* 1932), deutscher Diplomat